Wisconsin
 USS Wisconsin
 Wisconsin (rzeka)